Der Begriff Qulla (auch: Qolla, Colla oder Kolla) ist:

 eine Bezeichnung für die Bewohner des Qullaw (Altiplano), woher auch der Name Qullasuyu kommt
 der Name eines historischen Volkes, das auf dem Qullaw lebte und Puquina sprach
 ein Synonym für das Volk der Aymara
 eine Bezeichnung für die Quechua-sprachigen Bewohner von Bolivien (Kolla)
 im Rahmen der gesellschaftlichen Umgestaltung in Bolivien (neuer geplanter offizieller Name: Qullasuyu) geplanter Name für die Bewohner des Landes